Паис — фамилия. Известные носители:

 Паис, Давид Борисович (1946—1999) — советский футболист.
 Паис, Франк (1934—1957) — кубинский революционер.

См. также 
 «Паис» — испанская ежедневная общественно-политическая газета.